Saint-Cyran steht für:
 Jean Duvergier de Hauranne (1581–1643), auch Du Vergier, französischer katholischer Priester und Theologe, nach seinem Abtstitel seit 1620 Saint-Cyran genannt
 Saint-Cyran-du-Jambot, französische Gemeinde im Département Indre

Siehe auch:
 Cyran